

Geografia 
 Mourre Nègre – montagna nel Massiccio del Luberon nelle Alpi e Prealpi di Provenza

Persone 
 Ademar lo Negre – trovatore linguadociano
 Charles Nègre – pittore e fotografo francese
 Cyril Guy Nègre – ingegnere francese, progettista di motori per Formula 1
 Franco Negrè – pseudonimo del rapper italiano Francesco Vicini